Brachmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Botho Brachmann (* 1930), deutscher Archivar und Historiker
 Elisabeth Brachmann-Teubner (* 1935), deutsche Archivarin
 Gerd Brachmann (* 1959), deutscher Unternehmer
 Hanno Müller-Brachmann (* 1970), deutscher Sänger (Bassbariton)

 Jan Brachmann (* 1972), deutscher Musikwissenschaftler und Kulturjournalist 

 Karl Brachmann (1870–1964), deutscher Bäcker und Politiker, MdL Mecklenburg-Strelitz
 Louise Brachmann (1777–1822), deutsche Schriftstellerin
 Monika Brachmann (* 1944), deutsche Malerin und Grafikerin
 Ralf Brachmann (* 1962), deutscher Karateka
 Raymund Brachmann (1872–1953), deutscher Architekt
 Ronald Brachmann (* 1955), deutscher Politiker (SPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Wilhelm Brachmann (1900–1989), deutscher Theologe und Religionswissenschaftler
 Willy Brachmann (1903–1982), deutscher Funktionshäftling

Siehe auch 
 Brachman
 Brachmanski

Weblinks 
 Brachmann bei genealogy.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname